Села:
 Павленкове — Сумська область, Білопільський район
 Павленкове — Сумська область, Лебединський район
 Павленкове — Луганська область, Старобільський район